Михаил Ольгин (псевдоним, также Иосеф Нейман; настоящее имя и фамилия — Мойше Иосеф Новомисский; 24 марта 1878, Буки, Уманский уезд, Киевской губернии Российской империи — 22 ноября 1939, Нью-Йорк США) — американско-еврейский писатель, редактор, драматург и переводчик, политик, общественный деятель еврейского рабочего движения России и коммунистического движения США.

Биография 
В детстве изучал Библию и Талмуд; много читал. В 15 лет, уйдя из дому, зарабатывал на жизнь уроками; сдав экзамен на аттестат зрелости экстерном, в 1900 г. поступил на юридический факультет университета Святого Владимира в Киеве. Будучи студентом стал активистом революционного движения, вступил в группу «Фрайхайт» (Свобода) (впоследствии — ядро киевского отделения Бунда).

В январе 1901 года за участие в студенческих беспорядках был сдан в солдаты (в августе того же года — амнистирован). С 1903 состоял в Бунде. В 1903 году был арестован за попытку создать отряд еврейской самообороны. 

В 1904 г., бросив учёбу, переехал в Вильну, затем в Двинск. С 1904 сотрудничал в нелегальных органах Бунда, где помещал публицистические статьи и рассказы из жизни еврейских рабочих.

С 1905 года писал прокламации для ЦК Бунда, участвовал в издании нелегальной газеты «Арбетер-штиме». 

В 1906 г. стал сотрудником, а вскоре — литературным редактором легальной виленской газеты Бунда «Векер» (она же — «Фолксцайтунг»), где публиковал статьи на литературные темы, а также рассказы.

В конце 1906 г. покинул Российскую империю, с 1907 г. обучался в университете Гейдельберге, где изучал философию и общественные науки, активно участвовал в деятельности заграничного отдела Бунда.

В 1909 г. вернулся в Россию, выступал с лекциями в рабочих организациях Вильно, в вечерней школе, составил первую литературную хрестоматию на идиш «Дос идиш ворт» (опубликована в 1912 г.).

Сборник его рассказов о социальном расслоении и политической борьбе в еврейской среде «Вен дос лебн руфт» («Когда жизнь зовет», 1912) был конфискован властями (переиздана в 1918 г. под названием «Вен кейтн клинген» — «Когда звенят кандалы»).

С 1913 г. жил в Вене, участвовал там в редактировании петербургского бундовского еженедельника «Ди цайт», работал над диссертацией «Начало марксизма в России».

В 1914 г. после начала Первой мировой войны уехал в Америку. С 1918 г. — доктор философии Колумбийского университета, с 1919 г. преподавал русскую историю в Новой школе социальных исследований. 

В 1920 г. в качестве корреспондента газеты «Forwerts» посетил РСФСР, о которой писал затем сочувственные статьи в еврейской и английской прессе.

С сентября 1921 г. — член  Рабочей партии (коммунистической) Америки (англ. Workers Party of America), постоянный сотрудник американской коммунистической прессы, редактор коммунистического ежемесячника «Der hamer» (с 1926).

С 1922 г. вместе с Ш. Эпштейном (1868—1945) редактировал еврейскую коммунистическую газету «Freiheit» («Фрайхайт») — орган еврейского отделения партии, был корреспондентом «Правды» (с 1932).

В 1917 опубликовал на английском языке книгу «The Soul of the Russian Revolution» («Душа русской революции»), в 1920 — «Очерк истории русской литературы». В 1919 издал сборник критических статей о еврейской литератуpe «In der welt fun gesangen» («B мире песни»). 

Между 1920 и 1931 опубликовал большое количество рассказов и очерков о СССР и роман «Гаврила и Ноэль».

Его беллетристические произведения и очерки, несмотря на их революционную устремленность, содержат черты сентиментального психологизма. В критических статьях автор боролся за создание в Америке пролетарской литературы на еврейском языке.

Знаток языка идиш и еврейской культуры, стал одним из организаторов Идишер култур-фарбанд и редактором журнала «Идише култур».

М. Ольгин писал пьесы (его «Ин фарбрехн» — «Преступно» — была поставлена в 1927 г. в Нью-йоркском Художественном театре Мориса Шварца), переводил с русского и немецкого на английский, с английского, русского и польского на идиш (в том числе произведения С. Юшкевича, Л. Андреева, Элизы Ожешко, Дж. Рида, Дж. Лондона); был популярным оратором, участником литературных и научных диспутов, преподавал идиш и литературу на идиш на рабочих курсах и учительских семинарах. Среди его многочисленных книг обзор поэзии «Ин дер велт фун гезанген» («В мире песни», Н.-Й., 1919), «Фун майн тог-бух» («Из моего дневника», там же, 1926) и многие другие.

Литература

Ссылки 
 М. Ольгин (Моше Иосиф Новомисский)(1878—1939) 
 Михаил Ольгин

Революционеры Российской империи
Политики Российской империи
Политики США
Члены Бунда
Редакторы США
Коммунисты США
Писатели на идише
Литераторы, известные под псевдонимами
Переводчики с русского языка
Переводчики на идиш
Преподаватели Колумбийского университета
Доктора философии
Редакторы Российской империи
Публицисты США
Литературные критики США
Многоязычные писатели
Еврейские писатели
Иммигрировавшие в США из Российской империи